Say Something (de l'anglais dire quelque chose) peut faire référence à :
 Say Somethin', une chanson de Mariah Carey.
 Say Something, un album de Via Audio.
 Say Something, une chanson de Dr. Dog de l'album Easy Beat.
 Say Something, une chanson de James de l'album Laid.
 Say Something, une chanson de Lapush de l'album Someplace Closer to Here.
 Say Something, une chanson de Talib Kweli de l'album Eardrum.
 Say Something, une chanson de Timbaland de l'album Shock Value 2.
 Say Something, une chanson de Justin Timberlake de l'album Man of the Woods.